El término algólogo puede referirse:

al especialista en algología, la especialidad médica que aborda las causas y tratamientos del dolor;
al especialista en algología o ficología, la rama de la botánica que estudia las algas.